Rumigny (Ardennes)
Rumigny (Somme)